ТУЭ — многозначная аббревиатура:

 ТУЭ — технический учёт электроэнергии
 ТУЭ — трансурановый элемент
 ТУЭ — термометр универсальный электрический

См. также 
 
  — аббревиатура латиницей